Nazista – członek NSDAP; zobacz też narodowy socjalizm
 Naziści – praca artystyczna Piotra Uklańskiego